Corinna Harfouch, actrice allemande.
 Omar Harfouch, homme d'affaires libanais ayant participé à l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là !.
 '''Walid Harfouch, homme d'affaires libanais, frère du précédent.
Patronyme arabe